Middlesex Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middlesex Township (Butler County, Pennsylvania)
 Middlesex Township (Cumberland County, Pennsylvania)